Генрих Кифер ():
 Генрих Кифер (1867—1922) — немецкий виолончелист.
 Генрих Кифер (1911—1980) — немецкий художник.